Geografia - Ciência dedicada ao estudo da Terra;
Geografia (Estrabão) (Geographiká) - obra do geógrafo grego Estrabão;
Geografia (Ptolomeu) (Geographia) - obra do geógrafo grego Cláudio Ptolomeu;
Geografia (poesia)

Desambiguação